Commelinaceae és una família de plantes amb flors i és una de les cinc famílies dins l'ordre Commelinales i de bon tros la més gran de les cinc amb unes 650 espècies distribuïdes en 40 gèneres. Es troba en regions tant paleotropicals com neotropicals. Es considera excepcional entre les angiospermes la gran variació en la morfologia especialment de les flors i inflorescències.

La família inclou centenars d'espècies herbàcies, moltes d'elles cultivades com a plantes ornamentals. Les flors sovint són efímeres i no tenen nèctar, i només fan pol·len com a recompensa per als seus pol·linitzadors.

Taxonomia i gèneres 
{{clade| style=font-size:75%;line-height:75%
|label1=Família Commelinaceae
|1={{clade
 |label1=Subfamília Cartonematoideae
 |1=Cartonema
 |label2= Subfamília Commelinoideae
 |2=
}}
}}

 Referències 

 Enllaços externs 

 Commelinaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval.'' Version: 9 March 2006. http://delta-intkey.com .
 links at CSDL.